Свети мученик Конон може да се односи на:
Светог мученика Конона Исавријског
Светог мученика Конона Баштована